Scavenius är en latinisering av "Skagenbo" och är ett efternamn, som har burits av bland andra:

 Annemarie Scavenius
 Bente Scavenius
 Christian Scavenius
 Erik Scavenius
 Frederik Brønnum Scavenius
 Harald Scavenius
 Jacob Scavenius
 Jacob Brønnum Scavenius
 Laurids Mortensen Scavenius
 Otto Scavenius
 Peder Brønnum Scavenius

Se även 

Jacob Brønnum Scavenius Estrup
Jacob Scavenius Fibiger

Danska efternamn